Schizmohetera är ett släkte av mångfotingar. Schizmohetera ingår i familjen Neoatractosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Schizmohetera